Antoine du Bois (v. 1469-1537), prélat français ;
 Antoine Dubois (1756-1837), chirurgien français.